Sáripuszta: Kéthely településrésze.
Sáripuszta: Papkeszi településrésze.
Sáripuszta: Kisharsány településrésze.
Külsősáripuszta: Lajoskomárom településrésze.
Babapuszta, Zombor községhez tartozó település régebbi neve.